Café Zimmermann peut faire référence à:

 Café Zimmermann, établissement de Leipzig ;
  Café Zimmermann, ensemble de musique baroque.